Марен — багатозначний термін. 

 Топоніми 
 Марен  () — муніципалітет у Франції, у департаменті Приморська Шаранта. 
 Марен (кантон) — кантон у Франції, знаходиться в регіоні Пуату — Шаранта. 
 Марен  () — комуна у Франції, в департаменті Верхня Савойя. 

 Персоналії 
 Джеррі Марен (Maren) (* 1920) — американський актор. 
 Жан-Ів Марен (Marin) (* 1955) — французький історик та археолог. 
 Крістіан Марен (1929-2012) — французький актор театру та телебачення. 
 Крістін Марен (* 1951) — французький політик. 
 Луї Марен (1931-1992) — французький філософ. 
 Магі Марен (* 1951) — французька танцівниця та хореограф. 

 Інша 
 Марен (вітер) () — теплий середземноморський вітер.